Alejandro 'Álex' Sánchez López – calciatore spagnolo
 Manuel Sánchez López – ex calciatore spagnolo
 Marta Sánchez López – cantante spagnola